Gonayiv kan syfta på följande platser:

Haiti 

 Gonayiv (arrondissement), Artibonite, 
 Gonayiv (kommun), Artibonite, 
 Gonayiv (departementshuvudort), Artibonite,